Sidelnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Sidelnikow (1950–2003), russischer Eishockeytorwart
 Andrei Sidelnikow (* 1980), russisch-kasachischer Fußballtorhüter
 Andriy Sidelnikow (* 1967), ukrainischer Fußballspieler
 Nikolai Nikolajewitsch Sidelnikow (1930–1992), russischer Komponist
 Nikolai Pawlowitsch Sidelnikow (1899–1976), sowjetisch-russischer Generaloberst